La stagione 1971-72 degli Indiana Pacers fu la 5ª nella ABA per la franchigia.

Gli Indiana Pacers arrivarono secondi nella Western Division con un record di 47-37. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Denver Rockets (4-3), la finale di division con gli Utah Stars (4-3), vincendo poi il titolo battendo nella finale ABA i New York Nets (4-2).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1971-1972 delle squadre di pallacanestro
1971-1972